Torpfosten bezeichnet:

 im Sport die seitlichen Begrenzungen eines Tores, siehe Liste der Torspielarten
 im Bauwesen die senkrechten Tragelemente eines Tores